Nazwa Deneb wywodzi się od arabskiego słowa oznaczającego „ogon” i odnosi się do wielu gwiazd, tworzących „ogony” wizerunków zwierząt w gwiazdozbiorach.

 Deneb – Alfa Cygni, najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Łabędzia
 Deneb Algedi – Delta Capricorni, gwiazda w gwiazdozbiorze Koziorożca
 Deneb Kaitos – Beta Ceti, gwiazda w gwiazdozbiorze Wieloryba
 Deneb Kaitos Schemali – Jota Ceti, gwiazda w gwiazdozbiorze Wieloryba
 Deneb Algenubi, Dheneb – Eta Ceti, gwiazda w gwiazdozbiorze Wieloryba
 Deneb al Okab Australis – Zeta Aquilae, gwiazda w gwiazdozbiorze Orła
 Deneb al Okab Borealis – Epsilon Aquilae, gwiazda w gwiazdozbiorze Orła
 Deneb Dulfim – Epsilon Delphini, gwiazda w gwiazdozbiorze Delfina

Zobacz też 
 Denebola – Beta Leonis, gwiazda w gwiazdozbiorze Lwa
 Aldhanab – Gamma Gruis, gwiazda w gwiazdozbiorze Żurawia